Stati Uniti d'America
 Whiteville – capoluogo della Contea di Columbus, Carolina del Nord
 Whiteville – città della Contea di Hardeman, Tennessee